Nereida – księżyc Neptuna
 nereida – pospolity wieloszczet należący do pierścienic. Ten wieloszczet jest drapieżnikiem, ale pomaga w oczyszczaniu wody morskiej
 Nereida – w mitologii greckiej każda z nimf morskich, córek Nereusa

Zobacz też 
 „Néréïde” – nazwa francuskich okrętów